El Vasco puede hacer referencia a:
«el Vasco de la Carretilla», como se conoce a Guillermo Isidoro Larregui Ugarte (1885-1964);
«el Vasco Aguirre», como se conoce a Javier Aguirre (n. 1958); o a
El Vasco, nombre que tuvo durante años El Basco, periódico de Bilbao (1884-1898).